Polsi – parti del corpo che si trovano tra la mano e l'avambraccio
 Polsi – frazione del comune italiano di San Luca